

События

Римская империя 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Север Антонин А. и Публий Септимий Гета Цезарь.
 Каракалла арестовал своего тестя Гая Фульвия Плавтиана, обвиняя в подготовке убийства императора Септимия Севера, и убил 22 февраля. Фульфвия Плаутилла отправлена в изгнание в Липари.
 Папиниан стал преторианским префектом.

Азия 
 Победа Цао Цао в Шаньдуне над Юань Танем. Окончательное подавление восстания «Жёлтых повязок».

Родились 
 Плотин — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма.
 Цао Жуй — второй правитель царства Вэй эпохи Троецарствия в Китае.
 Сыма Ван — военачальник Цао Вэй эпохи Троецарствия в Китае.

Скончались 
 22 февраля: Гай Фульвий Плавтиан  — римский государственный деятель.
 Попилий Педон Апрониан  — римский государственный деятель.

См. также

Примечания